Das Bank of the West Classic 2002 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Stanford. Es war Teil der WTA Tour 2002 und fand vom . bis .  2002 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2002
Tennisturnier in Stanford (Kalifornien)